Грибко:
 Грибко, Всеволод Николаевич (1929—2016) — советский дизайнер, живописец, художник-график.
 Грибко, Евгений Анатольевич (род. 1973) — советский и российский хоккеист.